Sfânta Hedviga se poate referi la:
Hedviga de Silezia (1174-1243), canonizată în 1267 la Viterbo,
Hedviga a Poloniei (1373-1399), canonizată în 1997,
Catedrala Sfânta Hedviga, catedrala catolică a Berlinului.